Erwin Nowak ist der Name folgender Personen:

* Erwin Nowak (Politiker) (* 1924), österreichischer Politiker (SPÖ), Wiener Landtagsabgeordneter
 Erwin Nowak (Feuerwehrmann) (1930–2004), österreichischer Feuerwehrmann und -funktionär
 Erwin Nowak (Schauspieler), deutscher Schauspieler 

Siehe auch:
 Erwin Noack